Буюк-Ешкене, Кісточкі́вка (до 1948 — Великий Ешкене, Буюк-Ешкене, крим. Büyük Eşkene) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.
 Буюк-Бузав, Суса́ніне (до 1945 року — Буюк-Бузав, крим. Büyük Buzav) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.
  Буюк-Алкали, Пу́шкіне (до 1945 року — Буюк-Алкали, крим. Büyük Alqalı) — село Джанкойського району Автономної Республіки Крим.
 Буюк Іпак йулі (станція метро) ( — Великий Шовковий Шлях) — кінцева станція Чилонзорської лінії Ташкентського метрополітену.
 Буюк Джамі (Софія), Буюк Джамі (болг. Буюк джамия, тур. Büyük Camii «велика мечеть») — колишня мечеть у столиці Болгарії місті Софії.
 Буюк-Демерджі - яр в Криму.
 Буюк-Толака-Бель - урочище в Криму.
 Буюк-Дере - яр в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.